Dundonald puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

Canadá 
 Dundonald (Saskatoon), barrio ubicado en el noroeste de Saskatoon, Saskatchewan.
 Dundonald (Ontario), comunidad del municipio rural de Cramahe, Condado de Northumberland, Ontario.

Irlanda del Norte 
 Dundonald (Down), localidad en el Condado de Down.
 Dundonald (Condado de Antrim), ciudad en el Condado de Antrim.

Escocia 
 Dundonald (Fife), área de la ciudad de Cardenden, parroquia de Auchterderran, concejo de Fife.
 Dundonald (South Ayrshire), localidad en el concejo de South Ayrshire.

Sudáfrica 
 Dundonald (Mpumalanga), ciudad en el municipio de Gert Sibande en la provincia de Mpumalanga.

Edificios y lugares
 Dundonald House, edificio del gobierno en Belfast, Irlanda del Norte.
 Castillo Dundonald, situado en Dundonald, entre Kilmarnock y Troon en South Ayrshire, Escocia. Construida por Roberto II de Escocia en su acceso al trono en 1371.
 Dundonald Park, en Centretown, Ottawa, Canadá. 
 RAF Dundonald o Royal Air Force Dundonald, antigua estación de la Royal Air Force en Ayrshire, Escocia, a 5 km de la ciudad de Troon.

Otros usos 
 Dundonald (barco), naufragado en la Isla de la Decepción en 1907.
 Dundonald F.C., un club de fútbol en Irlanda del Norte. 
 Conde de Dundonald, título nobiliario escocés.